Радевце може бити село у Србији:

 Радевце, село у општини Алексинац у Нишавском округу или
 Радевце, село у општини Лебане.